Брасак може да се односи на:

 Брасак (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Брасак (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн
 Брасак (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона
 Брасак ле Мен, насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом